Hancock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hancock (Iowa)
Hancock (Maine)
Hancock (Maryland)
Hancock (Michigan)
Hancock (Minnesota)
Hancock (New York)
Fort Hancock
Hancock (Wisconsin)
Verder bestaat er een gelijknamige film:
Hancock (film)
Alsook een televisieserie:
Hancock's Half Hour, in het laatste seizoen kortweg Hancock getiteld